Mad Dog American — дебютный альбом американской рэп-рок-группы SX-10. Релиз состоялся 6 июня 2000 года. Приглашённые гости: DJ Muggs, Everlast, Mellow Man Ace, Eric Bobo и Kottonmouth Kings.

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2000 года